Blancou peut faire référence à :

Patronymes 
 Daniel Blancou (1976-), auteur français de bandes dessinées.
 Jean Blancou (1936-2010), microbiologiste et vétérinaire français.

Toponymes 
 impasse Blancou, à Toulouse.